Сборная Нигерии по пляжному футболу — национальная команда, которая представляет Нигерию на международных состязаниях. Управляется Футбольная федерация Нигерии.

Состав 

Тренер: Ауду Адаму

Достижения 
 Сезон 2006
Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (КАФ): Второе место
Чемпионат мира по пляжному футболу 2006: Групповая стадия

 Сезон 2007
Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (КАФ): Победитель
Чемпионат мира по пляжному футболу 2007: Четвертьфинал

 Сезон 2009
Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (КАФ): Победитель
Чемпионат мира по пляжному футболу 2009: Групповая стадия

 Сезон 2011
Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (КАФ): Второе место
Чемпионат мира по пляжному футболу 2011: Четвертьфинал

Примечания

Ссылки 
Профайл на FIFA.com

Нигерия
Пляжный футбол